gallinella può riferirsi a:

 gallinula, genere di uccelli
 chelidonichthys lucerna, specie di pesce
 uno dei nomi volgari del cantharellus cibarius, specie di fungo noto come gallinaccio
 termine dialettale toscano che indica la numida meleagris, uccello noto come gallina faraona